A 2020-as Australian Open női egyéni tornájának 2020. január 14–18. között zajló selejtezőjében a világranglistán elfoglalt helye alapján 128 játékos vehetett részt a 3 fordulós kvalifikációban a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért.

A magyar játékosok közül a világranglistán elfoglalt helyük alapján a selejtezőben Jani Réka Luca és Bondár Anna indulhatott, és mindketten az első körben estek ki.

Kiemeltek
Zárójelben: hányadik körben esett ki. A kvalifikációból a főtáblára feljutottak nevei vastagítva.

Főtáblára jutottak

Sorsolási tábla

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

Hetedik csoport

Nyolcadik csoport

Kilencedik csoport

Tizedik csoport

Tizenegyedik csoport

Tizenkettedik csoport

Tizenharmadik csoport

Tizennegyedik csoport

Tizenötödik csoport

Tizenhatodik csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

N1S